Denumirea Călugărița se poate referi la:
 Călugăriță, membră a unei comunități religioase;
 Călugărița, roman de Denis Diderot;
 Călugărița, vechiul nume al satului Glâmbocata-Deal din județul Argeș, Muntenia, România;
 Călugăriță (Mantis religiosa), o insectă din familia Mantidae.